Jean-Pierre Chambon peut faire référence à : 
 Jean-Pierre Chambon, poète français né en 1953 ;
 Jean-Pierre Chambon, linguiste français né en 1952.